Di seguito una lista di asteroidi dal numero 370001 al 371000 con data di scoperta e scopritore.

370001-370100 

|-
|370001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370011 - ||  ||  || Klet
|-
|370012 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370022 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370026 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370034 - ||  ||  || NEAT
|-
|370035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370053 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370055 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370063 - ||  ||  || Kobayashi, T.
|-
|370064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370065 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370067 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370068 Chrisholmberg ||  ||  || SKADS
|-
|370069 - ||  ||  || NEAT
|-
|370070 - ||  ||  || NEAT
|-
|370071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370072 - ||  ||  || Sarounova, L.
|-
|370073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370074 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370075 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370081 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370094 - ||  ||  || NEAT
|-
|370095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370096 - ||  ||  || NEAT
|-
|370097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370100 - ||  ||  || LINEAR
|}

370101-370200 

|-
|370101 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370104 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370105 - ||  ||  || NEAT
|-
|370106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370107 - ||  ||  || NEAT
|-
|370108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370109 - ||  ||  || NEAT
|-
|370110 - ||  ||  || NEAT
|-
|370111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370118 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370119 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370120 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370122 - ||  ||  || NEAT
|-
|370123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370132 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370133 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370146 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370154 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370162 - ||  ||  || NEAT
|-
|370163 - ||  ||  || NEAT
|-
|370164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370178 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|370179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370186 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|370187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370195 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|370196 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|370197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370198 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|370199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370200 - ||  ||  || NEAT
|}

370201-370300 

|-
|370201 - ||  ||  || Kusnirak, P.
|-
|370202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370205 - ||  ||  || NEAT
|-
|370206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370207 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370208 - ||  ||  || NEAT
|-
|370209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370210 - ||  ||  || NEAT
|-
|370211 - ||  ||  || NEAT
|-
|370212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370213 - ||  ||  || NEAT
|-
|370214 - ||  ||  || White, M., Collins, M.
|-
|370215 - ||  ||  || NEAT
|-
|370216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370217 - ||  ||  || NEAT
|-
|370218 - ||  ||  || NEAT
|-
|370219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370220 - ||  ||  || NEAT
|-
|370221 - ||  ||  || NEAT
|-
|370222 - ||  ||  || NEAT
|-
|370223 - ||  ||  || NEAT
|-
|370224 - ||  ||  || NEAT
|-
|370225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370226 - ||  ||  || NEAT
|-
|370227 - ||  ||  || NEAT
|-
|370228 - ||  ||  || NEAT
|-
|370229 - ||  ||  || NEAT
|-
|370230 - ||  ||  || CINEOS
|-
|370231 - ||  ||  || Needville
|-
|370232 - ||  ||  || NEAT
|-
|370233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370236 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370237 - ||  ||  || NEAT
|-
|370238 - ||  ||  || NEAT
|-
|370239 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|370240 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|370241 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|370242 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|370243 - ||  ||  || NEAT
|-
|370244 - ||  ||  || NEAT
|-
|370245 - ||  ||  || NEAT
|-
|370246 - ||  ||  || NEAT
|-
|370247 - ||  ||  || NEAT
|-
|370248 - ||  ||  || NEAT
|-
|370249 - ||  ||  || NEAT
|-
|370250 - ||  ||  || NEAT
|-
|370251 - ||  ||  || NEAT
|-
|370252 - ||  ||  || NEAT
|-
|370253 - ||  ||  || NEAT
|-
|370254 - ||  ||  || NEAT
|-
|370255 - ||  ||  || NEAT
|-
|370256 - ||  ||  || NEAT
|-
|370257 - ||  ||  || NEAT
|-
|370258 - ||  ||  || NEAT
|-
|370259 - ||  ||  || NEAT
|-
|370260 - ||  ||  || NEAT
|-
|370261 - ||  ||  || NEAT
|-
|370262 - ||  ||  || NEAT
|-
|370263 - ||  ||  || NEAT
|-
|370264 - ||  ||  || NEAT
|-
|370265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370267 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|370268 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|370269 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|370270 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|370271 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|370272 - ||  ||  || NEAT
|-
|370273 - ||  ||  || NEAT
|-
|370274 - ||  ||  || NEAT
|-
|370275 - ||  ||  || NEAT
|-
|370276 - ||  ||  || NEAT
|-
|370277 - ||  ||  || NEAT
|-
|370278 - ||  ||  || NEAT
|-
|370279 - ||  ||  || NEAT
|-
|370280 - ||  ||  || NEAT
|-
|370281 - ||  ||  || NEAT
|-
|370282 - ||  ||  || NEAT
|-
|370283 - ||  ||  || NEAT
|-
|370284 - ||  ||  || NEAT
|-
|370285 - ||  ||  || NEAT
|-
|370286 - ||  ||  || NEAT
|-
|370287 - ||  ||  || NEAT
|-
|370288 - ||  ||  || NEAT
|-
|370289 - ||  ||  || NEAT
|-
|370290 - ||  ||  || NEAT
|-
|370291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370292 - ||  ||  || NEAT
|-
|370293 - ||  ||  || NEAT
|-
|370294 - ||  ||  || NEAT
|-
|370295 - ||  ||  || NEAT
|-
|370296 - ||  ||  || NEAT
|-
|370297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370298 - ||  ||  || Payer, T.
|-
|370299 - ||  ||  || Powell
|-
|370300 - ||  ||  || NEAT
|}

370301-370400 

|-
|370301 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370302 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370303 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370304 - ||  ||  || NEAT
|-
|370305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370306 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370308 - ||  ||  || NEAT
|-
|370309 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370310 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370316 - ||  ||  || CINEOS
|-
|370317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370318 - ||  ||  || NEAT
|-
|370319 - ||  ||  || NEAT
|-
|370320 - ||  ||  || NEAT
|-
|370321 - ||  ||  || NEAT
|-
|370322 - ||  ||  || NEAT
|-
|370323 - ||  ||  || NEAT
|-
|370324 - ||  ||  || NEAT
|-
|370325 - ||  ||  || NEAT
|-
|370326 - ||  ||  || NEAT
|-
|370327 - ||  ||  || NEAT
|-
|370328 - ||  ||  || NEAT
|-
|370329 - ||  ||  || NEAT
|-
|370330 - ||  ||  || NEAT
|-
|370331 - ||  ||  || NEAT
|-
|370332 - ||  ||  || NEAT
|-
|370333 - ||  ||  || NEAT
|-
|370334 - ||  ||  || NEAT
|-
|370335 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|370336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370337 - ||  ||  || NEAT
|-
|370338 - ||  ||  || NEAT
|-
|370339 - ||  ||  || NEAT
|-
|370340 - ||  ||  || NEAT
|-
|370341 - ||  ||  || NEAT
|-
|370342 - ||  ||  || NEAT
|-
|370343 - ||  ||  || NEAT
|-
|370344 - ||  ||  || Palomar
|-
|370345 - ||  ||  || NEAT
|-
|370346 - ||  ||  || NEAT
|-
|370347 - ||  ||  || NEAT
|-
|370348 - ||  ||  || NEAT
|-
|370349 - ||  ||  || NEAT
|-
|370350 - ||  ||  || NEAT
|-
|370351 - ||  ||  || NEAT
|-
|370352 - ||  ||  || NEAT
|-
|370353 - ||  ||  || NEAT
|-
|370354 - ||  ||  || NEAT
|-
|370355 - ||  ||  || NEAT
|-
|370356 - ||  ||  || NEAT
|-
|370357 - ||  ||  || NEAT
|-
|370358 - ||  ||  || NEAT
|-
|370359 - ||  ||  || NEAT
|-
|370360 - ||  ||  || NEAT
|-
|370361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370362 - ||  ||  || NEAT
|-
|370363 - ||  ||  || NEAT
|-
|370364 - ||  ||  || NEAT
|-
|370365 - ||  ||  || NEAT
|-
|370366 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370367 - ||  ||  || NEAT
|-
|370368 - ||  ||  || NEAT
|-
|370369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370373 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370375 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370376 - ||  ||  || NEAT
|-
|370377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370379 - ||  ||  || CINEOS
|-
|370380 - ||  ||  || NEAT
|-
|370381 - ||  ||  || CINEOS
|-
|370382 - ||  ||  || NEAT
|-
|370383 - ||  ||  || NEAT
|-
|370384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370385 - ||  ||  || NEAT
|-
|370386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370388 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370389 - ||  ||  || CINEOS
|-
|370390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370391 - ||  ||  || NEAT
|-
|370392 - ||  ||  || NEAT
|-
|370393 - ||  ||  || NEAT
|-
|370394 - ||  ||  || NEAT
|-
|370395 - ||  ||  || NEAT
|-
|370396 - ||  ||  || NEAT
|-
|370397 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370398 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370399 - ||  ||  || NEAT
|-
|370400 - ||  ||  || LINEAR
|}

370401-370500 

|-
|370401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370407 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370408 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370409 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370410 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370411 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370412 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370413 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370414 - ||  ||  || NEAT
|-
|370415 - ||  ||  || NEAT
|-
|370416 - ||  ||  || NEAT
|-
|370417 - ||  ||  || NEAT
|-
|370418 - ||  ||  || NEAT
|-
|370419 - ||  ||  || NEAT
|-
|370420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370423 - ||  ||  || NEAT
|-
|370424 - ||  ||  || NEAT
|-
|370425 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370426 - ||  ||  || NEAT
|-
|370427 - ||  ||  || NEAT
|-
|370428 - ||  ||  || NEAT
|-
|370429 - ||  ||  || NEAT
|-
|370430 - ||  ||  || NEAT
|-
|370431 - ||  ||  || NEAT
|-
|370432 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370433 - ||  ||  || NEAT
|-
|370434 - ||  ||  || NEAT
|-
|370435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370439 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370440 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370442 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370443 - ||  ||  || NEAT
|-
|370444 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370445 - ||  ||  || NEAT
|-
|370446 - ||  ||  || NEAT
|-
|370447 - ||  ||  || NEAT
|-
|370448 - ||  ||  || NEAT
|-
|370449 - ||  ||  || NEAT
|-
|370450 - ||  ||  || NEAT
|-
|370451 - ||  ||  || NEAT
|-
|370452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370454 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370455 - ||  ||  || NEAT
|-
|370456 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370457 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370458 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370461 - ||  ||  || NEAT
|-
|370462 - ||  ||  || NEAT
|-
|370463 - ||  ||  || NEAT
|-
|370464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370465 - ||  ||  || NEAT
|-
|370466 - ||  ||  || NEAT
|-
|370467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370469 - ||  ||  || NEAT
|-
|370470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370473 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370474 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370477 - ||  ||  || NEAT
|-
|370478 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370479 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370482 - ||  ||  || CINEOS
|-
|370483 - ||  ||  || NEAT
|-
|370484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370488 - ||  ||  || NEAT
|-
|370489 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370490 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370494 - ||  ||  || NEAT
|-
|370495 - ||  ||  || NEAT
|-
|370496 - ||  ||  || NEAT
|-
|370497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370499 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370500 - ||  ||  || LINEAR
|}

370501-370600 

|-
|370501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370504 - ||  ||  || CINEOS
|-
|370505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370506 - ||  ||  || NEAT
|-
|370507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370511 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370515 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|370516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370523 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370524 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370528 - ||  ||  || NEAT
|-
|370529 - ||  ||  || NEAT
|-
|370530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370532 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370533 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370534 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370535 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370536 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370538 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370539 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370544 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370545 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370546 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370547 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370551 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370553 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|370554 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370557 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370558 - ||  ||  || NEAT
|-
|370559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370563 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370568 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370571 - ||  ||  || NEAT
|-
|370572 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370574 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370577 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370581 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370582 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370585 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|370586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370590 - ||  ||  || NEAT
|-
|370591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370599 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370600 - ||  ||  || LINEAR
|}

370601-370700 

|-
|370601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370608 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|370609 - ||  ||  || NEAT
|-
|370610 - ||  ||  || NEAT
|-
|370611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370614 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370621 - ||  ||  || NEAT
|-
|370622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370623 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370624 - ||  ||  || NEAT
|-
|370625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370626 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370631 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370636 - ||  ||  || CSS
|-
|370637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370642 - ||  ||  || CSS
|-
|370643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370644 - ||  ||  || NEAT
|-
|370645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370647 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370648 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370649 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370655 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|370656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370657 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|370658 - ||  ||  || NEAT
|-
|370659 - ||  ||  || NEAT
|-
|370660 - ||  ||  || NEAT
|-
|370661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370662 - ||  ||  || NEAT
|-
|370663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370664 - ||  ||  || NEAT
|-
|370665 - ||  ||  || NEAT
|-
|370666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370667 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370668 - ||  ||  || NEAT
|-
|370669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370670 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370671 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370673 - ||  ||  || NEAT
|-
|370674 - ||  ||  || NEAT
|-
|370675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370676 - ||  ||  || NEAT
|-
|370677 - ||  ||  || NEAT
|-
|370678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370681 - ||  ||  || CSS
|-
|370682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370683 - ||  ||  || CINEOS
|-
|370684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370686 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|370687 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370688 - ||  ||  || NEAT
|-
|370689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370693 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|370694 - ||  ||  || NEAT
|-
|370695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370696 - ||  ||  || NEAT
|-
|370697 - ||  ||  || NEAT
|-
|370698 - ||  ||  || CSS
|-
|370699 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370700 - ||  ||  || CINEOS
|}

370701-370800 

|-
|370701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370703 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370704 - ||  ||  || NEAT
|-
|370705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370706 - ||  ||  || CINEOS
|-
|370707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370708 - ||  ||  || CINEOS
|-
|370709 - ||  ||  || NEAT
|-
|370710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370712 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370713 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|370714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370715 - ||  ||  || NEAT
|-
|370716 - ||  ||  || NEAT
|-
|370717 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|370718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370719 - ||  ||  || NEAT
|-
|370720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370728 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370733 - ||  ||  || NEAT
|-
|370734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370749 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370751 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370752 - ||  ||  || CSS
|-
|370753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370759 - ||  ||  || NEAT
|-
|370760 - ||  ||  || NEAT
|-
|370761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370771 - ||  ||  || CSS
|-
|370772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370774 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370779 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370780 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|370781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370785 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|370786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370789 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370791 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370796 - ||  ||  || Moletai
|-
|370797 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370798 - ||  ||  || NEAT
|-
|370799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

370801-370900 

|-
|370801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370809 - ||  ||  || NEAT
|-
|370810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370812 - ||  ||  || NEAT
|-
|370813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370816 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370819 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370826 - ||  ||  || CSS
|-
|370827 - ||  ||  || NEAT
|-
|370828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370830 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370831 - ||  ||  || NEAT
|-
|370832 - ||  ||  || CSS
|-
|370833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370839 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370842 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|370843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370847 - ||  ||  || CSS
|-
|370848 - ||  ||  || CSS
|-
|370849 - ||  ||  || Boattini, A., Scholl, H.
|-
|370850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370852 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370853 - ||  ||  || CSS
|-
|370854 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370857 - ||  ||  || Sposetti, S.
|-
|370858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370860 - ||  ||  || CSS
|-
|370861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370862 - ||  ||  || CSS
|-
|370863 - ||  ||  || CSS
|-
|370864 - ||  ||  || CSS
|-
|370865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370870 - ||  ||  || CSS
|-
|370871 - ||  ||  || Calvin College
|-
|370872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370873 - ||  ||  || CINEOS
|-
|370874 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370876 - ||  ||  || CSS
|-
|370877 - ||  ||  || CSS
|-
|370878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370880 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370896 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|370897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

370901-371000 

|-
|370901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370904 - ||  ||  || CSS
|-
|370905 - ||  ||  || CSS
|-
|370906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|370909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370910 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370913 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370922 - ||  ||  || NEAT
|-
|370923 - ||  ||  || CSS
|-
|370924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370925 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370927 - ||  ||  || NEAT
|-
|370928 - ||  ||  || NEAT
|-
|370929 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|370930 - ||  ||  || NEAT
|-
|370931 - ||  ||  || NEAT
|-
|370932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370935 - ||  ||  || NEAT
|-
|370936 - ||  ||  || CINEOS
|-
|370937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370938 - ||  ||  || NEAT
|-
|370939 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|370940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370942 - ||  ||  || CSS
|-
|370943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370963 - ||  ||  || LONEOS
|-
|370964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370973 - ||  ||  || NEAT
|-
|370974 - ||  ||  || CSS
|-
|370975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370976 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370982 - ||  ||  || NEAT
|-
|370983 - ||  ||  || NEAT
|-
|370984 - ||  ||  || CSS
|-
|370985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370986 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|370987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|370991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370994 - ||  ||  || CSS
|-
|370995 - ||  ||  || Ottmarsheim
|-
|370996 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|370997 - ||  ||  || CSS
|-
|370998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|370999 - ||  ||  || LINEAR
|-
|371000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0370001